En Pologne, Pogwizdów peut correspondre à :

dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Pogwizdów, un village.

dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Pogwizdów, un village.

dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Pogwizdów, village du powiat de Bochnia.
 Pogwizdów, village du powiat de Miechów.

dans la voïvodie de Silésie :
 Pogwizdów, un village.